Werner Lüdi ist der Name folgender Personen:

* Werner Lüdi (Botaniker) (1888–1968), Schweizer Botaniker
 Werner Lüdi (Musiker) (1936–2000), Schweizer Jazzmusiker und Autor